Utelga är ett släkte av plattmaskar. Utelga ingår i familjen Koinocystididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Utelga